Берт Ханстра (, 31 мая 1916, Эстел — 23 октября 1997, Хилверсюм) — режиссёр художественного и документального кино Нидерландов.

Биография 
Родился в , небольшой деревне недалеко от Холтена, в семье школьного учителя Фолкерта Хаанстры и Янсье Шувелинг. Детство Берта прошло в небольшом городке Гор, а школу он окончил в Хенгело. Отец Берта как школьный учитель рано вышел на пенсию и осуществил свою мечту — стать художником. Берт также стал художником и начал экспериментировать с фотографией. Благодаря своему увлечению подружился с владельцем местного кинотеатра, который позволял Берту смотреть фильмы бесплатно из проекционной комнаты, что усилило интерес юноши к кинематографу.

С 1934 года Берт работал фотожурналистом в Амстердаме. Поступил в , но затем бросил учёбу, полагая, что время обучения будет напрасным по сравнению с реальной жизнью. Во время своей более поздней работы фотокорреспондентом Берт экспериментировал в постановочной фотографии, создал свой первый фильм «Сом».
Во время Второй мировой войны участвовал в Движении Сопротивления.

С 1947 года — профессиональный кинорежиссёр. Известность ему принёс документальный фильм «Зеркало Голландии». Снимал как кино о классическом голландском искусстве, так и сравнительное кино о животных и человеке.

Избранная фильмография 
 Зеркало Голландии (1950; Spiegel van Holland) — гран-при Каннского кинофестиваля (1951) за лучший короткометражный фильм.
 Средневековая голландская скульптура (1951; Nederlandse Beeldhouwkunst tijdens de late Middeleeuwen).
 Стекло (1958; Glas) — «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля (1958), премия «Оскар» за лучший короткометражный фильм (1960).
 Фанфары (1958; Fanfare) — номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» (1959).
 Рембрандт, мастер портрета (1957; Rembrandt, schilder van de mens).
 Зоопарк (1962; Zoo) — приз ФИПРЕССИ Берлинского кинофестиваля (1962), гран-при международного фестиваля в Гижоне (1963).
 Голландец (1963; Alleman, в советском прокате — 12 миллионов) — «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля (1964), номинирован на «Оскар» (1965).
 Голос воды (1970; De stem van het water) — приз Международного Московского кинофестиваля.
 На границе с животным миром (1972; Bij de beesten af) — номинирован на «Оскар» (1973).
 Доктор Пулдер сеет мак (1975; Dokter Pulder zaait papavers) — номинирован на «Золотого медведя» (1976).
 Порка (1979; Een pak slaag)
 Королеве Юлиане исполняется семьдесят лет (1979; Juliana in zeventig bewogen jaren)
 Нидерланды (1983; Nederland)
 Семья шимпанзе (1984; The Family of Chimps)

Примечания

Ссылки 
 
 

Кинорежиссёры-документалисты Нидерландов